Rodríguez Ortiz ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Rodríguez Ortiz (Nacho; * 1982), spanischer Fußballspieler
 Paz Rodríguez Ortiz (um 1943–2009), mexikanischer Menschenrechtsaktivist